Kia est un prénom japonais. 

Kia est un nom qui peut désigner :
 Kia Motors, une marque automobile coréenne appartenant à Hyundai ;
 Kia, un patronyme fréquent en Chine.

Kia est un mot
 en māori qui indique un souhait, un désir ;
 en espéranto signifiant « quel genre de ? » (voir Grammaire de l'espéranto),

 Kia, une commune rurale du Burkina Faso.

KIA est un sigle pour :
 killed in action (en français, mort au combat) ;
 Kaput, inutile, adieu, le rétro-acronyme de la marque automobile Kia Motors ;
 Kachin Independence Army, un groupe armé indépendantiste en Birmanie ;
 Kosovo Intelligence Agency, le service de renseignement du Kosovo ;
 Kuwait Investment Authority, un fonds souverain koweïtien.

KIA est un code pour :
 Kim, une langue du Tchad, dans la norme ISO 639-3 ;
 aéroport de Kaiapit, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la codification AITA.

Voir aussi 
 Kia !, une phonétique francophone du cri de karaté Kiai !

Code